Miejscowości i ich części w Polsce
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe 
 Ożarów – miasto
 Ożarów – część miasta Ożarów Mazowiecki 
 Ożarów – część wsi Samoklęski w woj. lubelskim, w pow. lubartowski, w gminie Kamionka
 Ożarów – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Jastków 
 Ożarów – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Mokrsko

 Administracja
 Ożarów – gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie opatowskim
 Ożarów – gromada w powiecie pruszkowskim
 Ożarów – gromada w powiecie opatowskim
 Ożarów – dawna gromada w powiecie wieluńskim

Zobacz też 
 Ożarów Drugi, Ożarów Mazowiecki, Ożarów Pierwszy